

Patronyme
 Hubert Monteilhet (1928-2019), écrivain français.
 Joël Monteilhet (19?-), acteur français.
 Louis Monteilhet (1812-1895), homme politique français.
 Pascal Monteilhet (1955-2022), luthiste et théorbiste français.

Homonymie
Homonymie de patronyme